5 wsi na Białorusi:
 Horbacze – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie lachowickim, w sielsowiecie Nowosiółki
 Horbacze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie Pograniczny
 Horbacze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie słonimskim, w sielsowiecie Dziewiątkowicze Nowe
 Horbacze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie smorgońskim, w sielsowiecie Sińki
 Horbacze – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie bieszenkowickim, w sielsowiecie Krzywino Górne

5 wsi na Ukrainie:
 Horbacze – wieś w obwodzie czernihowskim, w rejonie bobrowickim, w zjednoczonej gromadzie miejskiej Bobrowica
 Horbacze – wieś w obwodzie czernihowskim, w rejonie kozieleckim, w silskiej radzie Lemieszy
 Horbacze – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie buskim, w silskiej radzie Toporów
 Horbacze – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie pustomyckim, w silskiej radzie Dmytrze
 Horbacze – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie korosteńskim, w silskiej radzie Chodaky

Zobacz też 
 Gorbacze